Dietzenbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil von

 Dietzenbach, Kreisstadt des Landkreises Offenbach, Hessen
 Aussichtsturm Dietzenbach, im Stadtgebiet von Dietzenbach, Landkreis Offenbach, Hessen
 Dietzenbach Bahnhof, Halte- und Endpunkt der Bahnstrecke Offenbach-Bieber–Dietzenbach in Dietzenbach, Landkreis Offenbach, Hessen

 Dietzenbach (Bühler), rechter Zufluss der Bühler bei Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Dietzenbach (Sall), rechter Zufluss der Sall bei Kirchensall, Stadt Neuenstein, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Dietzenbach (Semme), linker Zufluss der Semme (zur Gersprenz) vor Ober-Klingen, Gemeinde Otzberg, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Siehe auch:
 Bad Ditzenbach
 Diesenbach
 Dießenbach
 Dietenbach